Німченко Євгенія Сергіївна (1992) — українська спортсменка, академічна веслувальниця, майстер спорту міжнародного класу.
 Німченко Кузьма Павлович (1899—1973) — бандурист, майстер народних інструментів, письменник, композитор.
 Німченко Олександр Миколайович — старший лейтенант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Німченко Василь Іванович (нар. 13 вересня 1950) — народний депутат України 8-го скликання.
Українські прізвища
Прізвища на -енко